Винценц Грубый (, 9 сентября 1856, Крживосоудов — 16 июля 1917, Триест) — чешский шахматист. Мастер.

Родился в деревне Крживосоудов (Кривосудов) в Богемии (часть Австро-Венгрии). Сейчас это округ Бенешов, Среднечешский край.

Работал учителем в средней школе в Триесте. Принимал участие в ряде крупных международных соревнований. С успехом выступал в матчах.

Первый чешский шахматист международного класса.

В ряде русскоязычных изданий фамилия шахматиста передается как Груби или Хруби.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Чехии